Сезон НБА 1951/1952 — стал 6-м сезоном Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Чемпионом стала команда «Миннеаполис Лейкерс». В финале «Лейкерс» победили в семи играх команду «Нью-Йорк Никс».

На драфте НБА 1951 года под первым номером клубом «Балтимор Буллетс» был выбран атакующий защитник Джин Мельхиорр из университета Брэдли. Под 2-м номером на том драфте был выбран Мел Хатчинс, а под 7-м — Эрни Барретт. На территориальном драфте был выбран Майер Скуг.

С этого года, после ликвидации по ходу прошлого сезона клуба «Вашингтон Кэпитолс», количество команд в ассоциации сократилось до десяти.

Регулярный сезон

Восточный дивизион

Западный дивизион

Плей-офф

Результаты матчей плей-офф 
Полуфиналы Восточного Дивизиона

Сиракьюс Нэшнлз — Филадельфия Уорриорз 2-1 (102:83, 95:100, 84:73).

Бостон Селтикс — Нью-Йорк Никс 1-2 (105:94, 97:101, 87:88 2ОТ).

Финал Восточного Дивизиона

Сиракьюс Нэшнлз — Нью-Йорк Никс 1-3 (85:87, 102:92, 92:99, 93:100).

Полуфиналы Западного Дивизиона

Рочестер Роялз — Форт-Уэйн Пистонс 2-0 (95:78, 92:86).

Миннеаполис Лейкерс — Индианаполис Олимпианс 2-0 (78:70, 94:87).

Финал Западного Дивизиона

Рочестер Роялз — Миннеаполис Лейкерс 1-3 (88:78, 78:83, 67:77, 80:82).

Финал НБА

Миннеаполис Лейкерс — Нью-Йорк Никс 4-3 (83:79 ОТ, 72:80, 82:77, 89:90 ОТ, 102:89, 68:76, 82:65).

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Награды по итогом сезона 

 Первая сборная всех звёзд:
 Джордж Майкен (Миннеаполис Лейкерс)
 Эд Маколи (Бостон Селтикс)
 Пол Аризин (Филадельфия Уорриорз)
 Боб Коузи (Бостон Селтикс)
 Боб Дэвис (Рочестер Роялз)
 Дольф Шейес (Сиракьюс Нэшнлз)

 Вторая сборная всех звёзд:'''
 Ларри Фост (Форт-Уэйн Пистонс)
 Верн Миккелсен (Миннеаполис Лейкерс)
 Джим Поллард (Миннеаполис Лейкерс)
 Бобби Уонзер (Рочестер Роялз)
 Энди Филлип (Филадельфия Уорриорз)

Ссылки 
 1951-52 NBA Season Summary

НБА по сезонам
НБА в сезоне 1951/1952